Europamästerskap 1946 kan avse:

Europamästerskapen i friidrott 1946
Europamästerskapen i brottning 1946
Europamästerskapet i basket för herrar 1946